Il singolare del torneo di tennis Brighton International 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Chris Evert-Lloyd che ha battuto in finale Manuela Maleeva 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (campionessa)
 Steffi Graf (secondo turno)
 Helena Suková (secondo turno)
 Manuela Maleeva (finale)

 Barbara Potter (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist (quarti di finale)
 Assente
 Sylvia Hanika (primo turno)
 Elise Burgin (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brighton International 1985